Sent Roman  o Saint-Romain-la-Virvée , municipi francès al departament de la Gironda (regió d'Aquitània)
 Sent Roman (Charente), municipi francès al departament de Charente (regió de Poitou-Charentes)
 Sent Roman de Codièira, municipi francès al departament del Gard (regió de Llenguadoc-Rosselló)
 Sent Róman e Sent Clamenç, municipi francès al departament de la Dordonya (regió d'Aquitània)
 Sent Róman de Mont Pasièr, municipi francès al departament de la Dordonya